

Mitologia

Mitologia greca 

 Timete – Re di Atene e figlio di Ossinte, succedette al fratello Afeida
 Timete o Timoete – figlio di Laomedonte e sposo di Cilla, fu padre di Munippo

Mitologia romana 

 Timete – un guerriero troiano, ricordato col patronimico "Icetaonio", il quale difende l'accampamento dagli attacchi dei nemici Rutuli guidati dal re Turno
 Timete – un altro guerriero troiano, ucciso in combattimento proprio per mano di Turno

Note